Les Rallizes Dénudés, grup de rock psicodèlic del Japó
 Lloc de Reunió de Detinguts, tipus de centre clandestí de detenció durant el terrorisme d'Estat a l'Argentina en les dècades de 1970 i 1980
 LRD també és el codi ISO 4217 del dòlar liberià, moneda oficial de Libèria